Despina je novořecká podoba jména bohyně Despoiny Δέσποινα „Paní“, které je užívána také jako vlastní jméno:

lidé
 Despina Olympiou (* 1975), kyperská zpěvačka
 Despina Papamichailová (* 1993), řecká tenistka
 Despina Vandi (* 1969), řecká zpěvačka
 Olivera Despina nebo Despina Hatun (1372–1445), srbská princezna a manželka sultána Bajezída I.

fiktivní lidéː
 ženská postava z opery Wolfganga Amadea Mozarta Così fan tutte

jiné
 Despina (měsíc) – jeden z měsíců planety Neptun

Reference